LTT est un sigle qui signifie :
 Lignes Télégraphiques et Téléphoniques, société créée en 1920 et dont le nom s'éteint en 1985
 Luyten, Two Tenths un catalogue d'étoiles dont le mouvement propre est important
 Aéroport de La Môle - Saint-Tropez, selon la liste des codes AITA des aéroports